Кубок Македонії з футболу 2017–2018 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вдруге здобула Шкендія.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|31 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13 вересня/17 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13 вересня/18 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|30 листопада/17 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/29 листопада 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 лютого/7 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14 березня/11 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної федерації Македонії  
 Кубок Македонії на soccerway 

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія